Arcturinoides är ett släkte av kräftdjur. Arcturinoides ingår i familjen Arcturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Arcturinoides